Spojení písmen W a B může mít různé významy:

WB 
 Světová banka
 Warner Bros.
 IATA kód společnosti RwandAir
 The WB, bývalá americká televizní stanice

Wb 
 weber (jednotka)

Externí odkazy